Cap Noir peut désigner :
 Cap Noir, lieu-dit touristique de l'île de La Réunion, faisant partie du massif du Piton des Neiges ;
 le Cap Noir, un fromage à pâte pressée non cuite, fabriqué à La Réunion, qui tire son nom du lieu-dit ci-dessus ;
 le cap Noir, un cap de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
 Cap Noir, traduction française de Cabo Noir, un cap situé au sud-ouest de l'île Noir, dans la zone du Cap Horn, point de repère et lieu de naufrage pour les navigateurs.

Notes et références